Чемпионат наций КОНКАКАФ 1977 года был седьмым чемпионатом КОНКАКАФ и проходил в Мексике с 8 октября по 23 октября.  (хозяйка чемпионата) легко выиграла третий титул чемпиона и получила путёвку на Чемпионат мира по футболу 1978 года, поскольку турнир выполнял также функции отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1978 года в североамериканской континентальной зоне. Северной, Центральной Америке и Карибам была выделена 1 путёвка (из 16) в финальный турнир.

Отборочный турнир

Стадионы

Результаты 

 получила путёвку на чемпионат мира 1978 года.

Бомбардиры 
6 мячей
  Виктор Ранхель
3 мяча
  Уго Санчес

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, АФК и ОФК)

Ссылки 
 Кубок наций 1977 на сайте КОНКАКАФ
 Статистика кубка наций 1977 на сайте RSSSF

1978
Чемпионат мира по футболу 1978
1978
1977 год в футболе
Октябрь 1977 года
Международные соревнования по футболу в Мексике